Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1999, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 15 au .

Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Hingis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Anna Kournikova.

Faits marquants 
Ce tournoi de catégorie Masters s'est disputé à New York du 15 au .

L'épreuve de simple voit s'imposer la numéro deux mondiale Lindsay Davenport face à la numéro un Martina Hingis, soit le résultat inverse de l'édition 1998. L'Américaine enregistre à cette occasion son unique succès dans cette compétition.

Martina Hingis et Anna Kournikova, les favorites, remportent le double dames.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1999 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1999
Masters
Tennis aux États-Unis en 1999
Masters
Tennis en novembre 1999